Gaulnhofen ist
 ein Stadtteil von Nürnberg, siehe Gaulnhofen
 ein Ortsteil der Gemeinde Rohr in Mittelfranken, siehe Gaulnhofen (Rohr)